Солсбері () — місто у Великій Британії, що дало назву титулу «граф Солсбері», від якого є похідними назви низки георгафічних об'єктів.

Топонім

Населені пункти

Солсбері — місто, штат Коннектикут
 Солсбері — місто, штат Меріленд, адміністративний центр округу Вікоміко
 Солсбері — місто, штат Массачусетс
 Солсбері — місто, штат Міссурі
 Солсбері — місто, штат Нью-Гемпшир
 Солсбері — місто в окрузі Геркаймер, штат Нью-Йорк
 Солсбері — місто та адміністративний центр округу Ровен, штат Північна Кароліна
 Солсбері — місто, штат Пенсільванія
 Солсбері — місто, штат Вермонт
 Солсбері Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія
 Солсбері Тауншип — селище в окрузі Лігай, штат Пенсильванія
 Солсбері — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Солсбері — переписна місцевість в окрузі Нассау, штат Нью-Йорк

Солсбері () — попередня (до 1982) назва столиці Зімбабве.

Острови 
 Солсбері () — острів в Канадському Арктичному архіпелазі.
 Солсбері ()— острів архіпелагу Земля Франца-Йосифа.

Прізвище 

 Гаррісон Солсбері (; 1908—1993) — американський журналіст.
 Едвард Джеймс Солсбері (; 1886—1978) — англійський ботанік та еколог.
 Марк Солсбері (; 1966) — британський кінокритик, письменник, біограф Тіма Бертона.
 Річард Солсбері (; 1761—1829) — британський ботанік, член Лондонського королівського товариства.
 Роберт Гаскойн-Сесіл Солсбері (; 1830—1903) — британський державний діяч, 44-й, 46-й та 49-й прем'єр-міністр Великої Британії у 1885, 1886—1892 та 1895—1902 роках.

Див. також 
 Граф Солсбері () — старовинний графський титул у системі дворянських титулів Англії.
 Солсберійська рівнина ().
 «Salisbury» — музичний альбом гурту Uriah Heep 1971 року.